Martin-Luther-Kirche oder kurz Lutherkirche bzw. Lutherkapelle (seltener auch Martinus-Kirche) ist der Name folgender evangelischer Kirchengebäude:

Deutschland 

Martin-Luther-Kirche oder Lutherkirche ist der Name folgender Kirchengebäude außerhalb Deutschlands:

Österreich 
 Martin-Luther-Kirche (Friesach), Kärnten
 Martin-Luther-Kirche (Hainburg an der Donau), Niederösterreich
 Martin-Luther-Kirche (Krumpendorf), Kärnten
 Martin-Luther-Kirche (Linz), Oberösterreich
 Martin-Luther-Kirche (Lienz), Tirol
 Martin-Luther-Kirche (Spittal an der Drau), Kärnten
 Lutherkirche Stockerau, Niederösterreich
 Lutherkirche (Wien), Wien

Weitere

Australien 
 Martin-Luther-Kirche (Sydney)

Brasilien 
 Martin-Luther-Kirche (São Paulo)

Dänemark 
 Lutherkirken Kopenhagen

Großbritannien 
 Martin-Luther-Kirche (Manchester)

Niederlande 
 Martin-Luther-Kirche (Amsterdam)

Polen 
 Marcin Luter (Bielsko-Biała)
 Lutherkirche (Breslau)
 Martin-Luther-Kirche (Chorzów)
 Martin-Luther-Kirche (Gliwice)
 Lutherkirche (Swinemünde)
 Martin-und-Katharina-Luther-Kirche, Zawadzkije

Rumänien 
 Lutherkirche (Cetate), Timișoara

Russland 
 Lutherkirche (Insterburg), Tschernjachowsk
 Lutherkirche (Königsberg), Kaliningrad
 Lutherkirche (Tilsit) (= Stadtkirche = Deutsche Kirche), Sowetsk

Schweiz 
 Martin-Luther-Kirche (Zürich)

Tschechien 
 Lutherkirche (Duchcov)

Ukraine 
 Lutherkirche (Luzk)

Siehe auch 
 Martinskirche
 Martin-Luther-King-Kirche

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)